Djupvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (21,2 ha)
Djupvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 709718-144600), sjö i Krokoms kommun,  (37,2 ha)
Djupvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 712282-143820), sjö i Krokoms kommun,  (48,9 ha)
Djupvattnet (Ströms socken, Jämtland, 706384-150069), sjö i Strömsunds kommun,  (13,7 ha)
Djupvattnet (Ströms socken, Jämtland, 712661-145673), sjö i Strömsunds kommun,  (1,07 km²)
Lill-Djupvattnet (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (44,7 ha)
Lill-Djupvattnet (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Djupvattnet, sjö i Krokoms kommun,  (1,08 km²)
Djupvattnet, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (6,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn